Cerbone di Populonia (... – 575) – vescovo italiano
 Jason Cerbone (1977) – attore statunitense
 Raffaele Cerbone (1969) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Villa Cerbone – villa di Napoli